Billère  es una población y comuna francesa, en la región de Aquitania, departamento de Pirineos Atlánticos, en el distrito de Pau. Es el chef-lieu del cantón de su nombre.

Demografía

Hermanamientos 
  Sabiñánigo, España.

Referencias

Enlaces externos 
 
 INSEE

Billere